Quero, Veneto, oraș din Italia
Quero, Toledo, oraș din Spania